Erysibe är ett släkte av svampar. Erysibe ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Erysibe